Modernizam može značiti:
 Modernizam, opći pojam koji označava ono što je novo u odnosu na tradiciju.
 Modernizam (književnost), književni pravac u drugoj polovici 19. stoljeća